Federal Express bezeichnet:
 Federal Express Corporation Inc., ein Logistikunternehmen, siehe FedEx
 Federal Express (Zug), ehemaliger Nachtzug zwischen Boston und Washington, D.C.